Stocking steht für:
 Stocking, ehemalige Gemeinde in der Steiermark, Österreich

Stocking ist der Familienname folgender Personen:

Sonstiges:
 Stocking-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Englisch für Damenstrumpf